Dolmen de la Pierre-Fade steht für folgende Megalithanlagen in Frankreich: 

 Dolmen de la Pierre-Fade (Saint-Étienne-des-Champs) im Département Puy-de-Dôme 
 Dolmen Pierre de la Fade (Blessac) im Département Creuse
 Pierre Fade von Ménardeix im Département Creuse